Mimas steht für:

 Mimas (Gattung), eine Gattung der Schwärmer
 Mimas (Kentaur), einen der Kentauren
 Mimas (Korybant), einen der Korybanten
 Mimas (Mond), einen Mond des Planeten Saturn
 Mimas (Mythologie), einen der Giganten, sowie die Berge, unter denen er begraben liegen soll
 Mimas (Sohn des Aiolos), Sohn des griechischen Stammvaters Aiolos
 Mimas (Sohn des Amykos), Sohn des Amykos und der Theano
 Mimas (Trojaner), ein Trojaner

Siehe auch:
 Mimas Peak, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis